Durante la sua attività venne chiamata Nancy.

Biografia 
Figlia di Stefano Storace, di origine italiane che emigrò dal suo paese nel 1740, ed Elizabeth Trusler, fu la sorella di Stephen Storace. Dopo aver studiato a Venezia con Antonio Sacchini lavorò a Vienna come cantante d'opera. 
Nel 1777 esegue la prima della cantata La partenza di Venanzio Rauzzini al King's Theatre (Londra).

Nel 1782 è Dorina nella prima assoluta di Fra i due litiganti il terzo gode di Sarti con Francesco Benucci al Teatro alla Scala di Milano.
Nel 1783 è Livia ne L'italiana in Londra di Domenico Cimarosa al Burgtheater di Vienna.

Al Burgtheater nel 1785 è Rosina ne Il barbiere di Siviglia (Paisiello) con Benucci, Eginia nella prima assoluta di Gli sposi malcontenti di Stephen Storace con Caterina Cavalieri, Michael Kelly (tenore) e Benucci ed Ofelia nella prima assoluta di La grotta di Trofonio di Antonio Salieri con Celeste Coltellini e Benucci e nel 1786 Susanna nella prima assoluta di Le nozze di Figaro di Mozart con Benucci, Dorotea Bussani e Kelly e Lilla nella prima assoluta di Una cosa rara di Vicente Martín y Soler con Kelly e Benucci e Sofronia nella prima assoluta di Gli equivoci di Storace con Kelly, la Bussani e Benucci.

A partire dal 1808 decise di ritirarsi dalla carriera. Fu amica del cantante irlandese Kelly e di Joseph Haydn.  Sposò John Abraham Fisher, violinista e compositore inglese molto più anziano che le fece violenza.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni